Marie van Baden (1865-1935), dochter van Willem van Baden en Maria van Leuchtenberg
Marie van Baden (1902-1944), dochter van Max van Baden en Marie Louise van Hannover-Cumberland